

Musique 
 , album de Duke Ellington sorti en 1959
 Back to Back,  album du groupe Status Quo (1983).

Cinéma et télévision 
 Back to Back, film de John Kincade (1990).
 , téléfilm de Roger Nygard (1996).

Homonymie de titre